Chesterville ist der Name mehrerer

Orte in Kanada:
 Chesterville (Ontario)
 Chesterville (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Chesterville (Illinois), im Douglas County
 Chesterville (Indiana), im Dearborn County
 Chesterville (Maine), im Franklin County
 Chesterville (Maryland), im Kent County
 Chesterville (Mississippi), im Lee County
 Chesterville (Ohio), im Morrow County
 Chesterville (Pennsylvania), im Chester County
 Chesterville (Texas), im Colorado County
 Chesterville (West Virginia), im Wood County
 Chesterville Forest, im Kent County, Maryland
 Chesterville Park, im Hillsborough County, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Chesterville Brick House, in Chesterville, Maryland, ID-Nr. 79001139
 Chesterville Methodist Church, in Chesterville, Ohio, ID-Nr. 79002754
 Chesterville Plantation Site, in Hampton, Virginia, ID-Nr. 73002211